Municipio de Lynch puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Lynch (condado de Boyd, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Boyd.
 Municipio de Lynch (condado de Texas, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Texas.